Even Cowgirls Get the Blues – romanzo di Tom Robbins del 1976, pubblicato in italiano con il titolo Il nuovo sesso: Cowgirl
 Even Cowgirls Get the Blues – film di Gus Van Sant tratto dall'omonimo romanzo e uscito in Italia con il titolo Cowgirl – Il nuovo sesso
 Even Cowgirls Get the Blues –  colonna sonora dell'omonimo film, composta da k.d. lang
 Even Cowgirls Get the Blues –  album di Lynn Anderson del 1980
 Even Cowgirls Get the Blues –  album di John Cale del 1991
 Even Cowgirls Get the Blues –  canzone di Rodney Crowell, incisa per la prima volta da Emmylou Harris in Blue Kentucky Girl (1979), poi da Lynn Anderson in Even Cowgirls Get the Blues e, infine, dall'autore (Greatest Hits, 1993)
 Even Cowgirls Get the Blues – canzone di Robbin Thompson del 1980
 Even Cowgirls Get the Blues – canzone del gruppo musicale The Gaslight Anthem dall'album The '59 Sound (2008)